Italsko kraljestvo lahko pomeni:
Italsko kraljestvo (476–493), država, ki jo je ustanovil Odoaker, prvi germanski kralj Italije, med letoma 476 in 493;
Italsko kraljestvo (ostrogotsko), kraljestvo, ki so ga ustanovili Ostrogoti med letoma 489 in 553;
Italsko kraljestvo (langobardsko), kraljestvo, ki so ga ustanovili Langobardi med letoma 568 in 774;
Italsko kraljestvo (srednjeveško), frankovska nasledniška država langobardskega kraljestva, nastala leta 839, kraljestvo Svetega rimskega cesarstva od 962 do 1806.